Robert Phillip Adams (1939) é um botânico  estadunidense .

Ligações externas
  

Botânicos dos Estados Unidos